Фамилија Ромо има више значења:

 Фамилија Ромо, Колонија Олачеа (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ромо, Колонија Теколоте Батакез (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику
 Фамилија Ромо, Парсела Сетента и Очо Ехидо Сонора 2 (Мексикали), насеље у округу Доња Калифорнија у Мексику